Waidhofen an der Thaya kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, distrikt, Niederösterreich, 
 Waidhofen an der Thaya, stad och kommun,  Niederösterreich, Politischer Bezirk Waidhofen an der Thaya, 

Robotskapade Österrikeförgreningar